Naukrates (griech. Ναυκράτης) ist der Name folgender Personen:

 Naukrates von Erythrai, Rhetor und Schüler des Isokrates 
 Naukrates (Beamter), Beamter des Lykischen Bundes
 Naukrates (Grammatiker), griechischer Grammatiker
 Naukrates (Mathematiker), griechischer Mathematiker

Siehe auch:
 Naukratis, griechische Handelsstadt